Lasnik ist der Familienname von

 Andreas Lasnik, * 1983 in Voitsberg, österreichischer Fußballspieler
 Ernst Reinhold Lasnik, * 1950 in Tregist, steirischer Autor, Historiker und Politiker (ÖVP)